Osvaldo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Osvaldo Rodríguez (Fußballspieler, 1990), costa-ricanischer Fußballspieler
 Osvaldo Rodríguez (Fußballspieler, 1996), mexikanischer Fußballspieler